Artur Popławski (szachista) – szachista polski
 Artur Popławski (futsalista) – polski futsalista, piłkarz plażowy